Shatian kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Sha Tin, dal,

Kina 

 Shatian (socken i Kina, Guangxi), 
 Shatian (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar